

Бовшів — село, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Бурштинська міська громада
 Бовшів — пасажирський зупинний пункт Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці